Хория Текэу или Хоря Текэу (; родился 19 января 1985 года в Констанце, Румыния) — румынский профессиональный теннисист; серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде с Флорином Мерджа; победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2015, Открытый чемпионат США-2017); победитель одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Австралии-2012); финалист четырёх турниров Большого шлема (трижды — в парном разряде, один раз — в миксте); победитель 38 турниров ATP в парном разряде; бывшая вторая ракетка мира в парном разряде.

В юниорах: победитель двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2002, -2003); финалист двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2002, -2003); финалист парного турнира Orange Bowl (2002); бывшая первая ракетка мира в юниорском парном разряде.

Общая информация 
Хория — один из двух сыновей Ромео и Доринелы Текэу; его старшего брата зовут Андрей. Кроме Хории никто в семье более не занят в профессиональном спорте: отец работает в полиции, мать — в электрической компании, а старший брат — в банке

Текэу-младший в теннисе с семи лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

2000—2008 
Хория с юниорских лет неплохо проявлял себя на международных соревнованиях. Уже в этот период ему удавалось показывать более высокие результаты в парном разряде, где Текэу регулярно доходил до решающих стадий юниорских турниров Большого шлема и стал первой ракеткой мира (он и его соотечественник Флорин Мерджа стали первыми румынами, которым удалось достичь подобного уровня результатов в старших юниорских соревнованиях), однако и в одиночном разряде к концу этого периода своей карьеры он смог добраться до полуфинала турнира Большого шлема и взобраться на двенадцатую строчку рейтинга. В 2002 и 2003 года Мерджа и Текэу смогли выиграть парные соревнования юниорского Уимблдонского турнира.

Во взрослом туре Хория дебютировал достаточно рано: уже в 15 лет он начал играть домашние турниры младших серий профессионального тура. Следующие девять лет Текэу активно играл соревнования туров «Фьючерс» и «Челленджер», но крайне редко доходил до решающих стадий на хоть сколько-нибудь крупных турнирах. Лучшими результатами его карьеры стала пара полуфиналов на «челленджерах» в Северной Америке и 326-я строчка рейтинга; несколько попыток пройти квалификацию на соревнованиях основного тура закончились для него безрезультатно. Убедившись в бесперспективности своих игр в одиночном разряде румын в июне 2009 года завершает свою карьеру в подобных играх.

Парная карьера в протуре первое время проходила вместе с Флорином Мерджой: в начале 2000-х годов они выиграли немало турниров серии «Фьючерс», а в 2003 году дебютировали в национальной команде в Кубке Дэвиса. 18-летние теннисисты сыграли в парном матче встречи против сборной Эквадора, где смогли переиграть в пяти сетах братьев Лапентти, причём решающая партия завершилась лишь по истечении 24-го гейма. Через год пришёл первый титул на соревнованиях серии «Челленджер»: Хория и Флорин выиграли приз в Тимишоаре, однако упор на одиночные турниры некоторое время не давал возможности сколько-нибудь часто играть подобные турниры, ограничивая возможный рост рейтинга. К 2006 году удалось немного стабилизировать результаты в сольных турнирах, что позволило сыграть сразу серию «челленджеров» и подняться в топ-300 парного рейтинга.

В 2007 году одиночные результаты вновь падали, но Хория, поняв свой возможный уровень в парном разряде, по возможности пытался играть достаточное число крупных турниров. В марте, по протекции национальной федерации, удаётся получить шанс сыграть на крупном турнире в Майами. Текэу и Бенедикт Дорш попали в первом же круге на пару Томаш Бердых / Иван Любичич и уступили им лишь на решающем тай-брейке.

Постепенно парные турниры стали главенствующей частью календаря румына: сотрудничая с различными партнёрами он к лету 2008 года стабильно доходил до решающих стадий на «челленджерах» и входит в элитную сотню рейтинга. На Открытом чемпионате Франции Хория, в паре с Флорином Мерджой, дебютировал в основной сетке взрослого турнира серии Большого шлема; сходу удалось выиграть матч — румыны побеждают пару Густаво Куэртен / Себастьян Грожан. До конца того года Текэу, вместе с Ивом Аллегро, ещё несколько раз дошёл до финалов на «челленджерах», закрепляясь в топ-100.

2009—2011 (финалы Уимблдона) 
В 2009-м году Хория сделал ещё один качественный рывок в результатах: кроме традиционных стабильных результатов на «челленджерах» ему удалось постепенно улучшить и результаты на соревнованиях основного тура: здесь партнёром Текэу выступил постепенно завершающий свою игровую карьеру соотечественник Андрей Павел. В начале сезона румыны вышли в третий круг на Открытого чемпионата Австралии, позже достигли первого для Хории финала на турнирах подобного уровня: в Кицбюэле. До конца того сезона Текэу ещё несколько раз дошёл до решающих стадий подобных соревнований, сотрудничая с Виктором Ханеску и Ивом Аллегро. К концу года румын поднялся в топ-50.

2010 год вновь начался с чехарды партнёров, но один из альянсов удалось довести до титула: вместе с новозеландцем Маркусом Даниэллом Хория побеждает в Окленде. Далее он пробовал наиграть сочетание с бразильцем Андре Са, но не выиграв на четырёх совместных турнирах ни матча разрывает союз. К турниру серии Мастерс в Майами удалось договориться о сотрудничестве со шведом Робертом Линдстедтом. Этот выбор оказался весьма удачен: уже на своём втором турнире пара берёт титул, побеждая на соревнованиях в Касабланке. В весенний грунтовый отрезок сезона особых результатов добиться не удалось, а вот на траве швед и румын оказыались серьёзной силой: сначала они берут титул в Хертогенбосе, переиграв в финале Леандра Паеса и Лукаша Длоуги, а затем добрались до этой же стадии на Уимблдоне, переиграв Махеша Бхупати / Максима Мирного и уступив Юргену Мельцеру / Филиппу Пецшнеру. Финальный отрезок сезона принёс ещё два небольших титула и место в топ-20 рейтинга.

В начале следующего сезона Роберт некоторое время не играл из-за проблем с икроножными мышцами правой ноги, но выросшее мастерство позволило Текэу сразу показывать результат даже со временными партнёрами: в Загребе он победил вместе с Диком Норманом, а несколько недель спустя в Акапулько — вместе с Виктором Ханеску. В марте вернулся в строй Роберт; интернациональная пара быстро вернулась к своим лучшим результатам: уверенная игра на мелких турнирах постепенно перешла в результаты и на более крупных соревнованиях — Текэу и Линдстедт отметились в четвертьфиналах в Риме и на Ролан Гаррос, второй год подряд они вышли в финал Уимблдона (на этот раз уступив братьям Брайанам). Во время завершавшего год хардового отрезка календаря пара также оказалась весьма сильна: румын и швед отметились в финале турниров в Вашингтоне и Пекине, сыграли в четвертьфинале Открытого чемпионата США и отобрались на итоговый турнир. В этом же году удалось впервые добиться чего-то серьёзного в миксте: вместе с Бетани Маттек-Сандс Текэу добрался до полуфинала на Открытого чемпионата Австралии.

2012—2013 (финал Уимблдона и титул в миксте в Австралии) 

Сезон-2012 стал завершающим для этого периода альянса румына и шведа. Они стабильно провели весь год, отметившись в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и в третий раз дойдя до решающего матча на Уимблдоне; дважды в том сезоне им удалось добраться до финалов соревнований серии Мастерс (в Мадриде они уступили Мариушу Фирстенбергу / Марцину Матковскому, а в Цинциннати переиграли Махеша Бхупати / Рохана Бопанну) и ещё дважды они оступались в полуфинале. Стабильные результаты позволили им к августу не только войти в топ-10, но и совместно занять там пятую строчку. Концовка сотрудничества не получилось яркой: на заключительных Мастерсах и Итоговом турнире в сумме был выигран лишь один матч (победа, правда, пришлась на последний матч в группе на Итоговом, где соперниками были последние уимблдонские обидчики — Джонатан Маррей и Фредерик Нильсен).

Успехи Хории в парном разряде были отмечены Национальным Олимпийским Комитетом: на открытии Олимпиады-2012 ему была доверена роль знаменосца.

Был в 2012 году и первый титул на турнирах Большого шлема: вместе с Маттек-Сандс Текэу выиграл Открытый чемпионат Австралии, взяв титул в матче с Леандром Паесом и Еленой Весниной.

 Результаты матчей

В 2013 году Хория попробовал сыграть с Максимом Мирным. На первом совместном соревновании европейцы дошли до финала, но до конца зимне-весеннего хардового сезона практически ничего не добились: на Открытом чемпионате Австралии уступив уже во втором круге, а мартовские турниры серии Мастерс пропустив из-за проблем с икроножной мышцей у Текэу.
Вернувшись в строй в середине апреля румын вместе со своим белорусским партнёром добился двух четвертьфиналов и одного полуфинала на грунтовых соревнованиях серии Мастерс, а также выиграл домашний бухарестский турнир. К Открытому чемпионату Франции европейцы подошли в статусе пятой пары посева, но реализовать эту позицию не смогли, уступив уже во втором раунде, правда будущим финалистам — альянсу Льодра / Маю.

Короткий травяной сезон принёс локальные удачи на мелких соревнованиях, но на Уимблдоне Текэу и Мирный вновь уступили на ранней стадии — в третьем круге сильнее их оказались ещё одни будущие финалисты — Иван Додиг и Марсело Мело. Летом Хория попробовал сыграть несколько турниром без Максима, но дважды уступил уже на старте. Растерянная уверенность румына в своих силах стала сказываться и при воссоединении с белорусом: на ближайших пяти соревнованиях они выиграли лишь один матч. Осенью Текэу вновь попробовал сыграть с другим партнёром, добившись вместе с Радживом Рамом полуфинала в Куала-Лумпуре, но на китайской связке турниров он вновь воссоединился с Мирным. До конца сезона Максим и Хория выиграли один титул — в Пекине, а также добрались до полуфинала Мастерса Париже. Сезон со множеством провальных турниров не позволил европейской паре отобраться на Итоговый турнир АТП, а в 2014 году они приняли решение не продолжать сотрудничество.

2014—2015 (победа на Уимблдоне) 

В новом сезоне 2014 года партнёром румына выступил нидерландец Жан-Жюльен Ройер, проведший предыдущие два сезона вместе с пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреши. Это партнёрство принесло Текэу в итоге главные титулы и результаты в его карьере. Новый альянс первое время был не слишком успешен на крупных турнирах, собирая основную массу очков на соревнованиях двух младших категорий основного тура, где выиграл сразу восемь титулов (пять — на турнирах базовой серии и три — на соревнованиях побольше). На турнирах Большого шлема румын и нидерландец ни разу не прошли дальше третьего раунда, а на соревнованиях серии Мастерс впервые пробились хотя бы в полуфинал лишь в Париже, на самом финише регулярного сезона. Общая нестабильность соперников, тем не менее, позволила им завершить год на пятой строчке в чемпионской гонке, но отсутствие статусных побед сказалось на Итоговом чемпионате, где Хория и Жан-Жюльен уступили все три матча на предварительном этапе. Начавшееся в 2013 году сотрудничество с Саней Мирзой в соревнованиях среди смешанных пар принесло первый финал — на Открытом чемпионате Австралии румыно-индийская пара уступила в решающем матче Даниэлю Нестору и Кристине Младенович, до этого обыграв действующих чемпионов — Мэттью Эбдена и Ярмилу Гайдошову. На следующих турнирах альянс не имел такого рода успехов и после Уимблдона пара прекратила сотрудничество.

2015 год начался несколько более успешно: Ройер и Текэу смогли подтянуть свои результаты и на крупных соревнованиях. На Открытом чемпионате Австралии их дуэт прошёл в полуфинал, уступив лишь будущим чемпионам: Фабио Фоньини и Симоне Болелли. В феврале они взяли первый титул в сезоне на зальном турнире в Роттердаме. В начале июня на Открытом чемпионате Франции, как и в Австралии, Ройер и Текэу остановились в шаге от решающего матча, пройдя в полуфинал. Также до 1/2 финала на кортах Ролан Гаррос Текэу прошёл в миксте, сыграв в одной команде с Катариной Среботник. Зато на Уимблдонском турнире Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу выиграли первый совместный турнир из серии Большого шлема, обыграв в финале Джейми Маррея и Джона Пирса. Текэу стал первым представителем Румынии с 1973 года, кому покорился титул Уимблдона в любом из разрядов. Он смог прервать свою серию из поражений в финалах Уимблдона, до этого он трижды подряд с 2010 по 2012 год выходил в решающий матч с Робертом Линдстедтом и трижды терпел поражение.

На Открытом чемпионате США 2015 года Ройер и Текэу смогли дойти до четвертьфинала. В конце сезонам они выиграли Итоговый турнир года в парном разряде, обыграв в финале пару Рохан Бопанна и Флорин Мерджа со счётом 6-4, 6-3. Это принесло для Хории второе место в парном рейтинге по итогам сезона — самая высокая классификация в его карьере.

2016—2017 (серебро Олимпиады и титул в США) 
2016 год для дуэта Ройер и Текэу вышел менее удачным чем предыдущий. Лучшим результатом для них на турнирах Большого Шлема стал четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Зато в миксте в Австралии Текэу удалось дойти до финала в миксте, в альянсе с Коко Вандевеге. В мае Ройер и Текэу смогли выиграть парный приз Мастерса в Мадриде. До этого он смог выиграть небольшой домашний турнир в Бухаресте, где он в рамках подготовки к летним Олимпийским Играм выступил в паре с соотечественником Флорином Мерджой. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро румынская пара смогла завоевать серебряные медали и побороться в решающем матче за чемпионское звание. Мерджа и Текэу в финале проиграли испанской паре Марк Лопес и Рафаэль Надаль со счётом 2-6, 6-3, 4-6. По завершении Олимпиады Текэу продолжил выступать на соревнованиях в паре с Роейером. В августе они смогли дойти до финала Мастерса в Цинциннати. По итогам сезона их пара не смогла отобраться в Итоговый турнир АТП, а Хория скатился в рейтинге за сезон с 2-го на 19-е место.

В 2017 году Ройер и Текэу выступили уже лучше. Первый титул они выиграли в феврале на соревнованиях в Дубае (30-й титул Хории в Мировом туре). Следующую победу они одержали в мае на небольшом турнире в Женеве, а в августе им удалось победить на турнире в Уинстон-Сейлеме. Турниры Большого шлема в 2017 году складывались для Ройера и Текэу не лучшим образом, но на последнем из них в сезоне — Открытом чемпионате США им удалось выиграть титул, ставшим вторым для них на Больших шлемах, после Уимблдона 2015 года. В полуфинале Ройер и Текэу выиграли у первых номеров посева Хенри Континена и Джона Пирса, а в финале оказались сильнее испанского дуэта Марка Лопеса и Фелисиано Лопеса. Хория стал первым представителем Румынии с 1975 года, кому удалось победить на Большом шлеме в США в мужских парах и первый с 1997 года в любом разряде. Благодаря этой победе Текэу смог вернуть себе место в топ-10 парного рейтинга. Также на Открытом чемпионате США румынский теннисист остановился в шаге от финала в миксте, пройдя в полуфинал с американкой Коко Вандевеге.

Осенняя часть сезона 2017 года для Ройера и Текэу прошла без титулов. На Итоговом турнире они не смогли выиграть ни одного матча и заняли последнее место в своей группе. Завершил сезон Текэу на 8-й строчке парного рейтинга.

2018—2020 
В начале марта 2018 года Ройер и Текэу защитили свой прошлогодний титул на турнире в Дубае. В августе им также удалось второй год подряд выиграть турнир в Уинстон-Сейлеме. На крупных турнирах они сыграли невыразительно. Единственного финала серии Мастерс Ройер и Текэу добились в ноябре в Париже, но проиграли в нём Марселю Гранольерсу и Радживу Раму.

Следующий сезон Ройер и Текэу в целом сыграли на таком же уровне. В мае им удалось победить на грунтовом Мастерсе в Мадриде, в финале которого они переиграли Доминика Тима и Диего Шварцмана — 6-2, 6-3. На Открытом чемпионате Франции они впервые за два сезона доиграли до четвертьфинала Большого шлема. На Уимблдонском турнире Ройер и Текэу также прошли в стадию 1/4 финала. В октябре они выиграли второй турнир в сезоне, став чемпионами соревнований в Базеле. В конце сезона Ройер и Текэу сыграли на Итоговом турнире в Лондоне, где смогли выиграть только один матч из трёх и не вышли из своей группы.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (6)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы Итогового турнира ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы Олимпийских турниров в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (62)

Победы (38) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (24)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (38)

Победы (20)

Поражения (18)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Румынии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди юношей
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде